Prins, een titel
 Prins Carnaval, een gekozen ceremoniemeester tijdens carnaval
 Prins (film), een Nederlandse film uit 2015

En tevens naar de volgende personen
 Prins (geslacht), uit Rotterdam afkomstig
 A.H.J. Prins (1921 – 2000), Nederlands hoogleraar, Afrikanist en antropoloog
 Adolphe Prins (1845 – 1919), Belgisch rechtsgeleerde en socioloog
 Adriaan Pieter Prins (1884 – 1958), Nederlands journalist, vertaler en schrijver
 Arij Prins (1860 – 1922), Nederlands auteur en industrieel
 Ary Prins (1816 – 1867), Nederlands jurist, politicus en bestuurder
 Co Prins (1938 – 1987), Nederlands voetballer
 Corien Prins (1961), Nederlands hoogleraar Recht en Informatisering
 Esther Prins, Nederlands actrice
 Gert-Jan Prins (1961), improvisator en componist van elektronische en experimentele muziek
 Igor Prins (1966), Estisch voetballer en voetbalcoach
 Jan Prins (dichter) (1867 – 1948), Nederlands dichter, pseudoniem van Christiaan Louis Schepp
 Kees Prins (1956), Nederlands acteur
 Lodewijk Prins (1913 – 1999), Nederlands schaker
 Marcel Prins (1962), Nederlands documentairemaker
 Meiny Prins (1962), Nederlands ondernemer
 Piet Prins (1909 – 1985), Nederlands kinderboekenschrijver, pseudoniem van Pieter Jongeling
 Ralph Prins (1926 – 2015), Nederlands beeldend kunstenaar
 Ronald Prins (1969), Nederlands ondernemer en technisch wiskundige
 Sonja Prins (1912 – 2009), Nederlands dichter

Zie ook 
 De Prins (doorverwijspagina)
 Prince (doorverwijspagina)